Az 1946–1947-es magyar férfi nagypályás kézilabda-bajnokság a huszadik nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Ferencvárosi Barátság új neve KAOE lett.
A Budai Barátság új neve MATEOSZ MSE lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

II. osztály 
1. Dreher SK 37, 2. Kispesti AC 34, 3. WMKASE 33, 4. Zuglói MADISZ 24, 5. NTE 24, 6. Partizán SC 17, 7. Ganz TE 16, 8. Wolfner SE 12, 9. Előre SE 12, 10. VAC 9, 11. GFB 2 pont. III. ker. MADISZ törölve.

Terembajnokság 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Népsport 1947.07.10. (tabella) 1947.07.18 (II. osztály) 1947.02.28., 03.11., 03.18. (terem)

F1946
Magyarferfinagypalyaskezilabdabajnoksag
Magyarferfinagypalyaskezilabdabajnoksag